Abaixo está uma lista dos capitães da cidade de Ormuz.

Listas de portugueses